Hoisbüttel (plaats), een plaats in Sleeswijk-Holstein
Hoisbüttel (metrostation), een station van de Hamburgse metro